Garin S.A. (dawniej Arrinera S.A., Copernicus Yachts S.A., Abeonet S.A.) – polska spółka zajmująca się w latach 2008–2015 ochroną wizerunku w internecie, a w latach 2015–2022 pracująca bez powodzenia nad wdrożeniem do produkcji supersamochodów i samochodów wyścigowych z siedzibą w Warszawie, działająca od 2008, od 2011 notowana na rynku NewConnect. Spółka posiada dwa podmioty zależne, Arrinera Automotive Holding PLC oraz Arrinera Automotive S.A.

Historia

Veno Automotive 
Początkowo za nazwę firmy obrano Veno Automotive i to pod taką marką miał zostać skonstruowany ówczesny prototyp, o którym pierwsze informacje w mediach pojawiły się w 2008. 

1 września 2008 zostało otwarte biuro projektowe, gdzie rozpoczęły się prace nad przyszłą Hussaryą, której pomysłodawcą był Łukasz Tomkiewicz (aktualny prezes firmy). 1 lutego 2010 zakończono prace od strony wizualnej samochodu. Dwa miesiące później zostało zaprojektowane wnętrze, które zostało wykonane w późniejszym okresie ręcznie.

Arrinera

4 maja 2011  z połączenia słów: baskijskiego arintzea (opływowy) i włoskiego vero (prawdziwy) powstała nazwa Arrinera, która stała się nową nazwą spółki: początkowo Arrinera Automotive, a następnie krócej, Arrinera S.A.

Prototyp pojazdu zaprezentowano akcjonariuszom i inwestorom firmy Arrinera 9 czerwca 2011, natomiast pierwsza jazda próbna odbyła 17 maja tego samego roku. 14 listopada 2011 powstała nazwa dla modelu – „Hussarya” – od staropolskiej transkrypcji nazwy Husaria (polskiej kawalerii istniejącej od początku XVI wieku do połowy XVIII wieku). 1 sierpnia 2012 roku zostało zaprezentowane nadwozie pojazdu.

W 2014 nabyto spółkę Copernicus Yachts w celu zmiany nazwy na Arrinera i kontynuację projektu samochodowego w ramach działalności spółki publicznej, notowanej od 2011 na rynku NewConnect.

Na przełomie września i października testowano w Warszawie auto bez nadwozia (ramę). 26 października 2014 na lotnisku w Białej Podlaskiej samochód przechodził testy pod względem aerodynamiki i układu jezdnego, które przeszedł pozytywnie. 9 kwietnia 2015 zaprezentowano na targach Poznań Motor Show testową wersję Hussaryi. Producent ogłosił też wówczas plany skonstruowania specjalnej, limitowanej do 33 egzemplarzy edycji Hussarya 33.

20 listopada 2015 na Warsaw Motor Show pokazano wersję wyścigową – Arrinera Hussarya GT. W sierpniu 2015 roku Arrinera Automotive i Politechnika Warszawska rozpoczęły trzyletni program badawczy, który ma na celu udoskonalić samochód do poziomu jednego z najbardziej zaawansowanych supersamochodów.

14 stycznia 2016 na targach międzynarodowych „Autosport International Racing Car Show” w Birmingham (Wielka Brytania) swoją światową premierę miała wersja produkcyjna Hussarii GT. Pojazd miał być produkowany na zamówienie.

Koniec projektu 
15 sierpnia 2021 media opublikowały oświadczenie prezesa Arrinera S.A., w którym poinformował akcjonariuszy spółki o braku płynności finansowej oraz zasobów na dalszy rozwój swojego projektu supersamochodu. Potwierdzono tym samym, że ostatecznie zrezygnowano z dalszych prac nad Arrinerą Hussaryą i samochód nie trafi do produkcji.

Modele samochodów

Niezrealizowane
 Hussarya (2014)
 Hussarya GT (2016)
 Hussarya 33 (2016)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Arrinera.com

Nieistniejący polscy producenci samochodów
Przedsiębiorstwa w Warszawie
Przedsiębiorstwa założone w Polsce w 2010
 
Spółki notowane na NewConnect
Zlikwidowane marki samochodów